Felisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Felisch (1839–1912), deutscher Architekt, Bauunternehmer und Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Hans Schwab-Felisch (1918–1989), deutscher Journalist und Literaturhistoriker
 Paul Felisch (1855–1933), deutscher Richter, Admiralitätsrat und Schriftsteller